McLean County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 McLean County (Illinois) – okres státu Illinois
 McLean County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 McLean County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota